Маркиз Вольфганг-Гийом де Бурнонвиль (;  — , Брюссель) — государственный и военный деятель Испании и Священной Римской империи.

Биография 

Сын маркиза Жана-Франсуа-Бенжамена де Бурнонвиля и Мари-Фердинанды де Сент-Альдегонд.

Маркиз де Бурнонвиль, барон де Капр, сеньор де Сар в Эно. Сеньория Сар возведена Карлом II в ранг маркизата 1 сентября 1689.

1 сентября 1691 стал капитаном испанского кирасирского полка, в 1702 году полковником пехотного полка. В 1705—1706 годах командовал пехотным полком своего имени. В 1708 году произведен в бригадиры и назначен капитаном роты серых лошадей испанской гвардии в Нидерландах, во главе которой прибыл в Испанию. Через некоторое время рота была расформирована, а маркиз через несколько лет уехал в нидерландские земли, находившиеся под контролем императора, и поступил на службу к Карлу VI.

В 1718 году получил пехотный полк, инкорпорированный в 1725 году в состав полка Лос-Риос. 1 июля 1725 стал губернатором Дендермонде, 20 мая 1728 был назначен штатгальтером и генерал-капитаном Лимбурга и области за Маасом.

4 декабря 1733 произведен в генерал-фельдмаршал-лейтенанты, 3 ноября 1748 назначен фельдцейхмейстером. Был членом Военного совета Австрийских Нидерландов и императорским действительным камергером.

Семья 

1-я жена (1694): графиня Мари-Мадлен (Катрин) де Удьон, дочь графа Никола-Филиппа де Удьона, полковника и командующего в Дамме, и Анны де Котрель

Дети:

 Жан-Жозеф (1701, Сар — 29.06.1768, Брюссель), маркиз де Бурнонвиль и Сар. Полковник драгунского полка на императорской службе. Генерал-фельдвахтмейстер (12.07.1745), генерал-фельдмаршал-лейтенант (13.08.1752), генерал кавалерии (8.12.1758). Императорский камергер, член Военного совета Австрийских Нидерландов, губернатор Шарлеруа. Жена (1722): Люси-Тереза-Антуанетта ван Вельде (ум. 3.1762), дочь Пьера ван Вельде и Беатрис-Жозефы де Вильегас. Брак бездетный
 несколько мертворожденных детей

2-я жена (18.01.1708): Анжелика-Онорина-Флоранс д'Юрсель (1680/1681—24.04.1727), дочь графа Франсуа д'Юрселя, генерала на службе Карла II, и Онорины Доротеи ван Хорн

Дети:

 N (р. и ум. 1709 в возрасте двух месяцев)
 герцог Франсуа-Альбер Жозеф Шарль (15.02.1710—29.09.1769). Жена (5.12.1738): Бенедикта-Шарлотта д'Юрсель (5.02.1719—11.03.1778), дочь Конрада Альбера Шарля, герцога д'Юрселя и ван Хобокена, и Элизабет Элеоноры Кристины, вильд- и рейнграфини цу Зальм
 Анна-Франсуаза-Альбертина (1.01.1712—1791), канонисса в Сент-Водрю в Монсе, дама ордена Звездного креста (3.05.1769)
 Максимильен-Казимир (4.10.1713—1779), маркиз де Бурнонвиль и Сар. Австрийский генерал-фельдвахтмейстер (25.05.1760), императорский камергер, губернатор Шарлеруа (1768). Был холост
 граф Вольфганг-Жозеф (30.11.1715—29.04.1784)
 Анна-Мари-Шарлотта (р. 16.06.1717), канонисса в Сент-Водрю в Монсе
 Мари-Лидия (10.07.1720—29.03.1791). Муж (1746): граф Фридрих Карл Филипп фон Бентхайм (1725—1803), французский пехотный полковник

Литература 

 , p. 844
 Nobiliaire des Pays-Bas et du comté de Bourgogne. — T. I. — Gand: F. et T. Gyselinck, 1865, pp. 291—292
 , p. 150
 . — S. 14 

Участники войны за испанское наследство
Бурнонвили